Pistosauroidea é um clado de répteis marinhos fósseis da superordem Sauropterygia. O grupo foi reconhecido como parafilético, uma vez que inclui Plesiosauria. O grupo é raro nos depósitos triássicos marinhos, e estão representados por poucos fósseis descobertos principalmente na Europa, Estados Unidos e China. Análise filogenética recente considera os Pistosauroidea do triássico um agrupamento parafilético. Plesiosauria é incluída dentro da Pistosauroidea, enquanto que os membros tradicionais são sucessivamente mais basais.

Cladograma baseado em Cheng et al. (2006):

Cladograma das relações entre os Pistosauroidea baseado em Ketchum e Benson (2011):

Sauropterygia